Il singolare  dell'Open Castilla y León 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Evgenij Donskoj era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'Odlum Brown Vancouver Open 2013.

Pablo Carreño Busta ha battuto in finale Albano Olivetti 6–4, 7–6(7–2).

Teste di serie

  Pablo Carreño Busta (Campione)
  Marius Copil (Secondo turno)
  Andrej Golubev (Secondo turno)
  Flavio Cipolla (Primo turno)

  Marco Chiudinelli (Semifinali)
  Uladzimir Ihnacik (Primo turno)
  Florent Serra (Quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Castilla y León 2013
ATP Challenger Tour 2013